+1 (film), een Amerikaanse thriller uit 2013
+1 (album), een studioalbum uit 2008 van Kaela Kimura
+1 (muziekgroep), een Zweedse popgroep
UTC+1, een tijdzone
+1-knop, de like-knop van Google Plus

Zie ook 
2+1 (doorverwijspagina)
1 (doorverwijspagina)